Glenburn (Pensilvânia)
Glenburn (Dacota do Norte)

Desambiguações de topônimos